Rat des roseaux est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de gros rongeurs des marais :

 En Afrique : les espèces du genre Thryonomys, appelés aussi aulacodes:
 Thryonomys gregorianus ou Petit aulacode
 Thryonomys swinderianus ou Grand aulacode
 Australie et Asie australe : Rattus sordidus

Nom de rongeur ambigu
Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Thryonomyidae